Dilbeek est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province du Brabant flamand.
Le Dilbeek Sport est un club belge de football basé à Dilbeek.
La rue de Dilbeek est une rue bruxelloise de la commune d'Anderlecht et de la commune de Molenbeek-Saint-Jean
La rue de Dilbeek est une rue bruxelloise de la commune de Berchem-Sainte-Agathe.